Assedio di Corfù (1537) – svoltosi tra l'agosto e il settembre del 1537 nell'ambito delle guerre turco-veneziane
Assedio di Corfù (1798-1799) – svoltosi tra il 4 novembre 1798 e il 3 marzo 1799 nell'ambito della guerra della seconda coalizione